Culama este un gen de insecte lepidoptere din familia Cossidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe 

Culama